Валентин Жуковский: Жуковский, Валентин Алексеевич (1858—1918) — русский иранист и преподаватель.
 Жуковский, Валентин Семёнович (1902—1975) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, специалист по термодинамике.